

Geografia 
 El Jem  – città della Tunisia, il cui anfiteatro romano è Patrimonio dell'umanità

Sigle 
 Japanese Experiment Module  – modulo sperimentale giapponese della Stazione Spaziale Internazionale
 Justice and Equality Movement  – gruppo di ribelli coinvolto nel conflitto del Darfur

Codici 
 JEM – codice ISO 3166-2:PS del governatorato di Gerusalemme nello Stato di Palestina
 JEM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Emeryville (Stati Uniti)
 JEM – codice vettore ICAO di Emerald Airways

Letteratura 
 Il pianeta Jem (Jem) – romanzo di fantascienza di Frederik Pohl

Musica 
 Jem  – cantautrice britannica
 JEM  – modello di chitarra Ibanez disegnata da Steve Vai

Altro 
 Jem – diminutivo di James, corrispondente all'italiano Giacomo
 Jem  – serie animata degli anni ottanta, ispirata ad una linea di bambole della Hasbro
 Jem e le Holograms  – film del 2015 diretto da Jon M. Chu, tratto dall'omonima serie animata